Бенедетті () — італійське прізвище.

Відомі носії:

 Джамбатіста Бенедетті (1530—1590) — італійський математик, фізик, механік
 Коррадо Бенедетті (1957—2014) — італійський футболіст
 Паоло Бенедетті (1961) — італійський футболіст
 Стефан Бенедетті (1951) — спортсмен з айкідо